Гаджиханов — фамилия; имеет женскую форму Гаджиханова.
 Гаджиханов, Насыр Рамазанович (1967—2012) — советский, российский и македонский борец вольного стиля, трёхкратный чемпион Европы.
 Гаджиханов, Тимур Магомедович (род. 1995) — российский кёрлингист, мастер спорта России, выступающий в молодёжной сборной России по кёрлингу.